Укри — плем'я.
 Укри — герб.
 Укри — йменування українців або їхніх міфічних предків (за аналогом ).
 «Укри» — роман Богдана Жолдака, лауреат премії Воїн Світла.